Bruckmühl heißen folgende Orte:

in Deutschland
 Bayern
 Bruckmühl, Markt im Landkreis Rosenheim
 Bruckmühl (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf
 Bruckmühl (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau
 Bruckmühl (Julbach), Ortsteil der Gemeinde Julbach, Landkreis Rottal-Inn
 Bruckmühl (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham
 Bruckmühl (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau

in Österreich
 Bruckmühl (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bruckmühl (Gemeinde St. Georgen), Ortslage von St. Georgen an der Gusen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Bruckmühl (Gemeinde Rottenmann), Ortschaft von Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Bruckmühle